Bradleyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bradleyville (Connecticut)
 Bradleyville (Michigan)
 Bradleyville (Missouri)
 Bradleyville (South Carolina)